Košarkaško prvenstvo Herceg-Bosne za sezonu 1999./00. je osvojio Eronet Brotnjo iz Čitluka.  U doigravanje za prvaka Bosne i Hercegovine su se plasirali Eronet Brotnjo i Široki.

Ljestvica

Poveznice 
 Košarkaška liga Herceg-Bosne
 Košarkaško prvenstvo Bosne i Hercegovine
 Košarkaški savez Herceg-Bosne

Izvori 
 eurobasket.com, Košarkaška liga Herceg-Bosne 1999./2000., pristupljeno 5. studenog 2016.
 eurobasket.com, Liga KS BiH i doigravanje (Liga za prvaka BiH) 1999./2000., pristupljeno 5. studenog 2016.

1999-00